Жеребцов, Иван Петрович:
 Жеребцов, Иван Петрович (1724—1783) — русский архитектор.
 Жеребцов, Иван Петрович (1910—1993) — советский радиолюбитель, автор учебников по радиоделу.